Grünhut bezeichnet
 Grünhut (Sohland an der Spree), Ansiedlung im Ortsteil Taubenheim/Spree der Gemeinde Sohland an der Spree in Sachsen

Grünhut ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Grünhut (1875–1933), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Aron Grünhut (1895–1974), Kaufmann aus Preßburg und Funktionär der jüdisch-orthodoxen Religionsgemeinschaft
 Carl Samuel Grünhut (1844–1929), österreichischer Jurist
 Hans Grünhut (1902–1979), österreichisch-niederländischer Sänger
 Josef Grünhut (1867–1939), österreichischer Bildhauer
 Leo Grünhut (1863–1921), deutscher Lebensmittelchemiker österreichischer Herkunft
 Max Grünhut (1855–1935), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant, siehe Max Pategg
 Max Grünhut (1893–1964), deutsch-britischer Strafrechtler und Kriminologe